Bórovsk - Боровск  - és una ciutat de la província de Kaluga, a Rússia. Es troba a la vora del riu Protvà. És a 100 km al sud-oest de Moscou.

Història 

L'existència de Bórovsk és coneguda ja des del . La vila era part aleshores del Principat de Riazan. El segle XIV era propietat de Vladímir el Valent, passant a la sobirania del Gran Ducat de Moscou arran del matrimoni de la seva neta Maria de Bórovsk amb Basili II.

El 1444 fou fundat prop de Bórovsk el monestir de Pafnútiev. Les seves murades, torres i la catedral, s'erigeixen des del regnat de Borís Godunov. Dos cèlebres vells creients, el protopapa Avvakum i el boiar Feodóssia Morózova, foren empresonats en aquest monestir durant el transcurs de la meitat del .

Entre els monuments remarcables de Bórovsk hi ha l'església de fusta més antiga de la regió (datada del ) i un museu dedicat a Konstantín Tsiolkovski, qui visqué i treballà a Bórovsk com mestre entre el 1880 i el 1891.

Demografia

Personalitats il·lustres 
 Pafnuti Txebixov (1821-1894): matemàtic, nascut a Okàtovo, prop de Bórovsk.
 Konstantín Tsiolkovski (1857-1935): investigador de cosmonàutica, visqué a Bórovsk del 1880 al 1892.

Galeria d'imatges 

Ciutats de la província de Kaluga